Vlaams Nationalistisch Verbond, in 1988 opgerichte afscheuring van het Vlaams Blok onder leiding van Edwin Truyens.
 Vlaams Nationale Vrienden, de kerngroep van de Nieuw-Vlaamse Alliantie
 Vlaamsch Nationaal Verbond, politieke partij die in 1933 door Staf de Clercq werd opgericht.
 Vereniging van Nederlandse  Verkeersvliegers, Organisatie die de belangen vertegenwoordigt van de verkeersvliegers in Nederland.
 Verenigde Nacht Veiligheidsdienst (VNV Beveiliging), Eerste particuliere beveiligingsorganisatie in Nederland. Sinds 2001 overgenomen door Securitas AB.
 Van Neste Verwee, voormalig textielbedrijf uit Deerlijk.